El término cabreirés puede referirse a

 Cabreirés, habitante de la comarca leonesa de La Cabrera.
 Cabreirés, variedad dialectal del idioma leonés hablado en la comarca de La Cabrera.